Cette page affiche dans le détail les résultats l'Euro 2012 uniquement des quarts de finale à la finale.

Tableau

Quarts de finale

Tchéquie - Portugal

Allemagne - Grèce

Espagne - France

Angleterre - Italie

Demi-finales

Portugal - Espagne

Allemagne - Italie

Finale

Espagne - Italie

Notes et références 

Championnat d'Europe de football 2012
Football en 2012